Renieri ist der Familienname folgender Personen:

 Niccolo Renieri, italienische Namensform des Malers Nicolas Régnier
 Vincenzo Renieri (1606–1647), italienischer Mathematiker und Astronom, Freund von Galilei